Lukšić (slowenisch Lukšič, vereinfacht auch Luksic) ist ein südslawischer Familienname. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Lukšić (1826–1901), kroatischer Journalist, Redakteur, Herausgeber und Verleger

 Anja Vida Lukšić (* 2000), kroatische Handball- und Beachhandballspielerin
 Branimir Lukšić (1935–2014), kroatischer Politiker (HDZ) und Rechtswissenschaftler

 Oliver Luksic (* 1979), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Lucić